Claudio Corti (Como, 1987. június 25. –) olasz motorversenyző, jelenleg a MotoGP Moto2-es géposztályában versenyez. A sorozatban 2010-ben mutatkozott be, első idényét a huszonötödik helyen zárta húsz ponttal.

Teljes MotoGP-eredménylistája

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Olasz motorversenyzők
1987-ben született személyek
Comóiak
Élő személyek